Долнолужишкият език е един от официално признатите малцинствени езици в Германия. Говорен е от лужишките сърби в района на Бранденбург около град Котбус.

За разлика от горнолужишкия език, долнолужишкият език е на границите на отмиране и изчезване.

Фонетични особености 
 Преход на *č > c: *časъ > cas време и дори *č > s: *četyre > styri четири.
 Палатализация на *t > ś пред предни гласни: *tixъ > śichy тих, *pǫtь > puś път.
 Палатализация на *t > ź пред предни гласни: *dьnь > źeń ден, *desętь > źaseś десет.
 Промяна r > š след беззвучни съгласни и пред a, o, u: *pravъ > pšawy десен, *bratrъ > bratš брат.
 Промяна *dj > z, *tj > c (както във всички западнославянски езици).

Морфологични особености 
 Шест падежа при имената.
 Пазят се формите за двойствено число при имената и глаголите.
 Изгубени са формите за простите минали времена (аорист и имперфект), които се употребяват в горнолужишки.
 Долнолужишкият език пази и до днес супина (подобна на инфинитива форма, употребявана след глаголи за движение – среща се в старобългарските писмени паметници от 10 – 11 век).

Например:
 njok spaś не искам да спя (инфинитив).
 źi spat иди да спиш (супин).

Долнолужишка азбука

Влияние на немския език 
Долнолужишкият език е много силно повлиян от немския език дори и във фонетично отношение — звуковете r/l се произнасят както в немски език. В лексиката има също огромен брой немски думи.

Външни препратки 
 Уикипедия на долнолужишки език
 Долнолужишка радио програма

Речници

Немско-лужишки 
 в dolnoserbski.de 
 в SorbWord 
 в Korpus GENIE

Лужишко-немски 
 Lexikalische Übungen 

Западнославянски езици
Езици в Германия
Лужишки сърби